Para- er et affiks lånt fra oldgræsk, direkte eller via latin, hvor det mest bruges som et præfiks.

På græsk (παρά) betyder para "ved siden af", "med" eller "side om side", som i paragraf. På latin betyder para "imod", "udenfor" eller "hinsides". For eksempel paraply, der betyder imod regn fra det franske parapluie.

Eksempler på præfiksbrug
Parabel
Parabol
Paradigme
Paradoks
Parafrase
Paramediciner
Parameter
Paramilitær
Paranormal
Parasit
Parasol

Præfikser